Tolar kan syfta på:

 Tolar – en valuta som användes i Slovenien fram till införandet av euron 2007

Geografi

USA 

 Tolar, Texas, ort, Hood County, 

Robotskapade USAförgreningar